La Coupe Gambardella 2018-2019 est la  édition de la Coupe Gambardella de football. Elle est organisée durant la saison 2018-2019 par la Fédération française de football et ses ligues régionales, et se déroule sur toute la saison, de septembre à mai. La compétition à élimination directe met aux prises les équipes de moins de  des clubs à travers la France.

Soixante-quatrièmes de finale

Trente-deuxièmes de finale

Seizièmes de finale

Huitièmes de finale 
Le tirage au sort aura lieu le jeudi 7 février 2019.

Quarts de finale 
Le tirage au sort aura lieu le mercredi 27 février 2019.

Demi-finales 
Le tirage au sort aura lieu le mercredi 27 février 2019.

Finale 
La finale se joue en ouverture de la finale de la Coupe de France de football 2018-2019.

Notes et références 

2018-2019
Saison 2018-2019 de football en France